Salvation (« salut » en anglais) fait notamment référence à :
 Salvation, un album du groupe britannique Bring Me The Horizon sorti en 2018 ;
 Salvation, une chanson des Cranberries sortie en 1996 ;
 Salvation, un album du groupe suédois Cult of Luna sorti en 2004 ;
 , un film australien de Paul Cox  sorti en 2008 ;
 Salvation ou Salvation : Désastre imminent au Québec, une série télévisée américaine créée en 2017.

Voir aussi